Альфа-процес — ядерна реакція захоплення α-частинок ядрами легких елементів. У зорях він є одним із джерел енергії та основним шляхом синтезу деяких хімічних елементів від Оксигену до нікелю. Далі наведено найважливіші α-процеси.

 , Q = 7,16 МеВ

 , Q = 4,73 МеВ

 , Q = 9,31 МеВ

 , Q = 9,98 МеВ

 , Q = 6,95 МеВ

Джерела

Посилання 
 ГОРЕНИЕ ГЕЛИЯ. КРАСНЫЕ ГИГАНТЫ 
  
 Происхождение звёзд и химических элементов

Див. також 
 Зоряний нуклеосинтез
 Ядерна реакція

Нуклеосинтез